Ленин (ледокол) может означать:* Пароход-ледокол «Ленин» — российский (под именем «Святой Александр Невский»), советский ледокольный пароход, внёсший значительный вклад в освоение Арктики и Северного морского пути. В 1960 году был переименован во «Владимир Ильич».
 Атомный ледокол «Ленин» — первый в мире (1957) атомный ледокол.